Het Nederlands kampioenschap dammen 1997 werd van 22 maart t/m 5 april 1997 in het gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen gespeeld. 
Kampioen werd Hans Jansen met 18 punten uit 13 partijen en 3 punten voorsprong op nummer 2 Johan Krajenbrink.

Plaatsing voor het WK kandidatentoernooi
Jansen plaatste zich met zijn titel voor de finale van het WK kandidatentoernooi 1997 dat in december 1997 in Stadskanaal werd gespeeld. 
Rob Clerc had zich door zijn 2e plaats in het wereldkampioenschap 1996/97 al voor die finale geplaatst. 
Johan Krajenbrink kwalificeerde zich met zijn 2e plaats voor de voorronde van het kandidatentoernooi.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1997
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen